Mo kyrka kan syfta på:

Mo kyrka, Bohuslän
Mo kyrka, Dalsland
Mo kyrka, Hälsingland
Mo kyrka, Västergötland
Mo kyrka, Ångermanland